Okręty US Navy o nazwie USS  "Wateree":
 Pierwszy "Wateree" był kanonierką zwodowaną w 1863. Został uszkodzona przez trzęsienie ziemi w Peru. Po sprzedaży jego kadłub został przerobiony na bar.
 Drugi "Wateree" (ATF-117) był holownikiem oceanicznym floty. Zwodowany w czerwcu 1944. Zatonął w listopadzie 1945.
 Trzeci "Wateree" (ATA-174) był pomocniczym holownikiem oceanicznym. Zwodowany w 1943, nazwę otrzymał w 1948. W 1961 sprzedany do Peru. Służył do 1977 lub 1978.

Wateree